Гней Азиний:

 Гней Азиний Марруцин (; около 78 — после 33 года до н. э.) — римский политический деятель.
 Гней Азиний Салонин (; около 4 года до н. э. — 22 год н. э.) — патрон Путеол.
 Гней Азиний (ок. 100—после 76 до н. э.) — представитель рода Азиниев.